Table des caractères Unicode U+1DC0 à U+1DFF.

Diacritiques — supplément (Unicode 4.1 à 14.0) 
Utilisés comme signes diacritiques se combinant avec le caractère qu’ils suivent.

Ces signes sont ici présentés combinés à la lettre latine minuscule « o » (U+006E) à des fins de lisibilité. Ils ne sont toutefois pas réservés seulement pour l’écriture latine, mais aussi utilisés pour les écritures grecque, copte, cyrillique et glagolitique.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 4.1

Compléments Unicode 5.0

Compléments Unicode 5.1

Compléments Unicode 5.2

Compléments Unicode 6.0

Compléments Unicode 7.0

Compléments Unicode 9.0

Compléments Unicode 10.0

Compléments Unicode 14.0

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (1000-1FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références

Liens externes 
   Combining Diacritical Marks Supplement, tableau sur le site Unicode (à jour).

001DC